Василий Поликарпов:
 Поликарпов, Василий Дмитриевич (1918—2008) — российский историк.
 Поликарпов, Василий Петрович (1903—1975) — советский спортсмен, архитектор спортивных сооружений.